Bosal ist 

 ein Automobilzulieferer, u. a. Hersteller von Abgasregelsystemen, siehe Bosal (Unternehmen)
 eine Art der Pferdezäumung, siehe Gebisslose Zäumung#Kalifornische Hackamore (Bosal)